Анхиза́вр (; от  — «почти» и  — «ящер») — род растительноядных динозавров подотряда завроподоморфов, живших в юрском периоде на территории нынешней Северной Америки. Представлен одним видом — Anchisaurus polyzelus.

Ранее относили к прозавроподам, но недавно обнаружили большее сходство с завроподами.

Длина тела — 2—2,1 м. Несмотря на большую длину, масса тела анхизавра была всего около 27 кг.

Ближайшие родственники — платеозавр, массоспондил, текодонтозавр.

Открытие 
Впервые останки анхизавра были обнаружены в 1818 году в штате Коннектикут, США, где поначалу были признаны человеческими. К 1855 году их всё же отнесли к останкам рептилии. В 1865 году Хичкок собрал останки и дал им имя Megadactylus. Однако подобное название уже использовалось, и поэтому в 1885 году известный американский палеонтолог Отниел Чарлз Марш переименовал останки в Anchisaurus. Позднее останки этого вида динозавра были найдены в Южной Африке и Китае.

На сегодняшний день ещё не все части скелета анхизавра собраны.

Описание 
Анхизавр обладал сильными лапами, на пальцах которых располагались острые когти, которыми можно было как вырывать растения из земли, так и обороняться. Большую часть времени он передвигался на четырёх ногах, но возможно мог вставать на задние лапы, чтобы достать растения, располагающиеся наверху. Предполагают, что питался он растительностью, хотя некоторые палеонтологи склоняются к мнению, что анхизавр мог питаться и мясом.

Обитал анхизавр в раннем юрском периоде (плинсбахский и тоарский ярусы, приблизительно 201,6—189,6 млн лет назад) на территории современной Северной Америки (Лавразия).

В длину он приблизительно составлял от 2 до 3 метров, а весил около 27 кг.

Синонимы

Примечания 

Massopoda
Динозавры юрского периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии, описанные в 1865 году
Таксоны, описанные Отниелом Чарлзом Маршем